Ел Мирадор, Гранха има више значења:

 Ел Мирадор, Гранха (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирадор, Гранха (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику